Sol Hui Kye (2 de julio de 1979 en Corea del Norte).  Judoka norcoreana que ha ganado medallas de oro, plata y bronce en competiciones mundiales en la categoría de 52 a 57 kilogramos. Participó también en los juegos olímpicos de Atlanta 1996, en los que ganó su primera medalla de oro para su país, y en Atenas 2004 se quedó con la medalla de plata.

Deportistas de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Medallistas olímpicos de plata de Atenas 2004
Medallistas olímpicos de plata de Corea del Norte
Medallistas olímpicos de plata de judo
Judokas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Judokas de Corea del Norte
Norcoreanas del siglo XXI
Deportistas femeninas de Corea del Norte